Christine Margaret Sinclair OC (Burnaby, Brit Columbia, 1983. június 12. –) olimpiai bajnok kanadai női válogatott labdarúgó. 187 találatával minden idők legeredményesebb válogatott gólszerzője.

Pályafutása

A válogatottban

Sikerei

Klubcsapatokban 
Észak-amerikai bajnok (4):
NWSL bajnok (2):
Portland Thorns: 2013, 2017
WPS bajnok (2):
Gold Pride: 2010
Western New York Flash: 2011

A válogatottban 
 Olimpiai bajnok (1): 2020
 Olimpiai bronzérmes (2): 2012, 2016
 Aranykupa aranyérmes: 2010
 Pánamerikai játékok aranyérmes: 2011
 U20-as világbajnoki ezüstérmes: 2002
 Algarve-kupa aranyérmes: 2016
 Algarve-kupa ezüstérmes: 2017
 Algarve-kupa bronzérmes: 2019
 Ciprus-kupa aranyérmes (3): 2008, 2010, 2011
 Ciprus-kupa ezüstérmes (4): 2009, 2012, 2013, 2015
 Négy Nemzet Tornája ezüstérmes: 2011

Statisztikái

A válogatottban 
2021. október 23-al bezárólag

Válogatott góljai

Jegyzetek

Források 

1983-ban született személyek
Élő személyek
Labdarúgócsatárok
Kanadai női labdarúgók
Kanadai olimpikonok
Kanadai olimpiai bajnokok
Olimpiai bajnokok (2020)
Olimpiai bajnokok (labdarúgás)
Kanadai olimpiai bronzérmesek
A 2003-as női világbajnokság labdarúgói
A 2007-es női világbajnokság labdarúgói
A 2011-es női világbajnokság labdarúgói
A 2015-ös női világbajnokság labdarúgói
A 2019-es női világbajnokság labdarúgói
A 2008. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
A 2012. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
A 2016. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
A 2020. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
A Vancouver Whitecaps női labdarúgói
Az FC Gold Pride labdarúgói
A Western New York Flash labdarúgói
A Portland Thorns FC női labdarúgói